Zaïre, naam van Congo-Kinshasa tussen 27 oktober 1971 en 17 mei 1997
Zaïre (munteenheid)
Zaire (provincie), een provincie in Angola
andere naam voor de rivier de Kongo
Zaïre (Voltaire), een tragedie van Voltaire
Zaïre (Congolees tijdschrift)